In der Handball-DDR-Liga der Frauen gewann in der Saison 1986/87 die BSG Lokomotive Rangsdorf die Staffel Nord und schaffte den sofortigen Wiederaufstieg in die Handball-DDR-Oberliga. In der Staffel Süd siegte die Zweitvertretung vom SC Leipzig vor der des SC Magdeburg. Da zweite Mannschaften nicht aufstiegsberechtigt waren, stieg der Tabellendritte die BSG Blaue Schwerter Meissen als absoluter Neuling in das Oberhaus auf.


Staffel Nord 
Ungeschlagen sicherte sich die Betriebssportgemeinschaft (BSG) Lokomotive Rangsdorf den Staffelsieg und stieg postwendend wieder in die Handball-DDR-Oberliga auf. Lediglich im vorletzten Spiel bei der BSG FIKO Rostock, wurde der einzige Minuspunkt abgegeben. Als Aufsteiger aus der Handball-DDR-Bezirksliga traten die BSG Stahl Eisenhüttenstadt und die BSG Aufbau/Chemie Schwerin an. Eisenhüttenstadt schaffte den Klassenerhalt, wobei dies erst in der Relegation gegen die Zweitvertretung von Sachsenring Zwickau aus der Südstaffel gelang. Schwerin stieg nach nur einem Jahr wieder in die Bezirksliga ab und wurde von der BSG Schiffselektronik Rostock nach zweijährigem Gastspiel begleitet.

Abschlusstabelle 

 Aufsteiger in die DDR-Oberliga 1987/88   Teilnehmer an der Relegation zum Verbleib in der DDR-Liga   Absteiger in die Bezirksliga  (A) Absteiger aus der DDR-Oberliga 1985/86  (N) Aufsteiger aus der Bezirksliga

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel Süd 
Die Zweitvertretung des SC Leipzig sicherte sich den Staffelsieg vor der des SC Magdeburg. Durch eine Niederlage im vorletzten Spiel bei der BSG Wismut Schneeberg, gaben die Leipzigerinnen ihre einzigen Minuspunkte ab. Da zweite Vertretungen nicht aufstiegsberechtigt waren, stieg die Drittplatzierte BSG Blaue Schwerter Meissen als absoluter Neuling in die Handball-DDR-Oberliga auf. Mit der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Calbe kam der Absteiger aus der Oberliga auf den neunten Platz ein. Von den drei Aufsteigern aus der Bezirksliga konnte nur die Zweitvertretung von Halloren Halle mit einem vierten Platz die Klasse halten. Die zweite Vertretung vom Sachsenring Zwickau, welche in der Relegation gegen Stahl Eisenhüttenstadt verlor, stieg wie die BSG Motor Leipzig West nach nur einem Jahr wieder in die Drittklassigkeit ab und wurden von der HSG TU Dresden nach dreijährigem Gastspiel begleitet.

Abschlusstabelle 

 Aufsteiger in die DDR-Oberliga 1987/88   Teilnehmer an der Relegation zum Verbleib in der DDR-Liga   Absteiger in die Bezirksliga  (A) Absteiger aus der DDR-Oberliga 1985/86  (N) Aufsteiger aus der Bezirksliga  (*) Zweitvertretungen waren nicht aufstiegsberechtigt

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Relegation 
In den Spielen der beiden Tabellenzehnten wurde der fünfte Absteiger in die Bezirksliga ermittelt.

|}
 Absteiger in die Bezirksliga

Aufstiegsrunde zur DDR-Liga 
Fünf Mannschaften aus den 15 Bezirksligen stiegen in die DDR-Liga auf. In fünf Gruppen zu je drei Mannschaften, ermittelten die 15 Bezirksmeister bzw. aufstiegsberechtigten Vereine die Aufsteiger. Die Erstplatzierten jeder Gruppe stiegen auf. Jede Mannschaft bestritt in ihrer Gruppe zwei Heimspiele und zwei Auswärtsspiele.

Staffel 1 
In der Staffel 1 spielten die Meister aus den Bezirken Rostock, Neubrandenburg und Frankfurt (Oder).
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 2 
In der Staffel 2 spielten die Meister aus den Bezirken Potsdam, Cottbus und Leipzig.
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 3 
In der Staffel 3 spielten die Meister aus den Bezirken Schwerin, Magdeburg und Berlin.
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 4 
In der Staffel 4 spielten die Meister aus den Bezirken Gera, Karl-Marx-Stadt und Dresden.
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 5 
In der Staffel 5 spielten die Meister aus den Bezirken Halle, Erfurt und Suhl.
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur

Weblinks 

1986
Handballsaison 1986/87